Huan ist:
ein vietnamesischer männlicher Vorname und Nachname
der Name einer Figur im Tolkienschen Universum, siehe Figuren in Tolkiens Welt
der Kreis Huan (环县 Huán Xiàn) der bezirksfreien Stadt Qingyang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Huan (Qingyang)

Personen:
 Herzog Huan von Qi (; † 643 v. Chr.)
 Huan Tan, Philosoph und Atheist

Siehe auch:
 Huang
 Drei Huan